Села
 Вербляни — Львівська область, Буський район
 Вербляни — Львівська область, Яворівський район